Die FIFA U-17-Weltmeisterschaft, oder nur kurz U17-WM (englisch: FIFA U-17 World Cup) genannt, ist ein Fußballturnier für männliche Jugendliche unter 17 Jahren, das vom Weltfußballverband FIFA organisiert wird.

Geschichte 
Die erste U-17-WM fand im Jahre 1985 in China statt. Die nigerianische U-17-Nationalmannschaft gewann das Turnier. Es wird seitdem alle zwei Jahre veranstaltet, das Alterslimit wurde 1991 von 16 auf 17 heraufgesetzt.

Rekordweltmeister der U-17 ist Nigeria mit fünf Siegen. Eine zweite afrikanische Fußballnation war auch sehr erfolgreich: Ghana gewann zweimal das Turnier.

Die elfte FIFA U-17-Weltmeisterschaft fand 2005 in Peru statt. 16 Mannschaften spielten um den WM-Titel. Sieger wurde erstmals Mexiko durch einen 3:0-Erfolg über Brasilien. Dieses Turnier war der erste internationale Wettbewerb, bei dem die FIFA einen Mikrochip im Ball einsetzte. Die Stadien mussten mit einer speziellen Technik ausgestattet werden, um das Signal zu empfangen. Die U-17-WM galt bezüglich dieser technischen Innovation als Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, bei der dieser Chip im Ball, der anzeigt, ob der Ball die Torlinie überschritten hat oder nicht, eingeführt werden sollte. Da das System jedoch noch nicht einwandfrei funktionierte, verwarf die FIFA den Plan und verschob die Einführung.

Bei der U-17-WM 2007 in Südkorea nahmen erstmals 24 Mannschaften teil. Aus Europa qualifizieren sich die sechs besten Mannschaften der U-17-Fußball-Europameisterschaft im Frühsommer desselben Jahres.

Die U-17-WM 2015 wurde vom 17. Oktober  bis 8. November  in Chile durchgeführt. Nigeria verteidigte den Titel. Die nigerianischen U-17-Spieler besiegten im Finale die Mannschaft Malis mit 2:0. Für den Rekordsieger ist es der fünfte Titel. Allerdings kam schon früher der Verdacht auf, dass Nigeria wesentlich ältere Spieler, in einem Fall einen 25-Jährigen, eingesetzt hatte. Nigeria wurde bei der U17-WM 2017 in Indien nicht zugelassen, weil 26 Spieler aus dem Kader den medizinischen Alterstest nicht bestanden. Bei der U-17-Weltmeisterschaft 2017 in Indien konnte erstmals die englische U-17-Mannschaft den Titel gewinnen. Sie bezwangen im Endspiel die Spanier mit 5:2.

Am 22. Februar 2019 entzog die FIFA dem Gastgeberland Peru die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2019, die vom 5. bis 27. Oktober des Jahres stattfinden sollte. Wie der Weltverband mitteilte, gebe es eine Reihe „organisatorischer und infrastruktureller Herausforderungen“ für die Durchführung des Turniers. Die Entscheidung fiel nach mehreren Inspektionsbesuchen und einem Treffen mit dem peruanischen Fußballverband FPF. Am 15. März des Jahres gab die FIFA bekannt, dass das Turnier in Brasilien stattfinden werde.

Bisher konnte nur ein Spieler sowohl U-17-Weltmeister als auch Weltmeister bei den Senioren werden: Der Brasilianer Ronaldinho, der 1997 U-17- und 2002 Weltmeister mit der A-Nationalmannschaft wurde.

Erstteilnahmen 
Die nachfolgende Übersicht zeigt, bei welcher Endrunde welches Land erstmals teilnahm.

Die Turniere im Überblick

Ranglisten

Auszeichnungen 
Am Ende einer jeden U-17-Weltmeisterschaft werden mehrere Auszeichnungen an die besten Spieler und fairsten Teams verliehen. Aktuell gibt es vier verschiedene Auszeichnungen:
 den Adidas Goldenen Ball für den besten Spieler
 den Adidas Goldenen Schuh für den besten Torschützen
 den Adidas Goldenen Handschuh für den besten Torhüter
 den FIFA Fair Play Award für das fairste Team

Varia

Weblinks

Einzelnachweise